Norra revet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norra revet, Nykarleby, Österbotten, 
 Norra revet (Kökar, Åland),  (2 ha)

Se även
Västra revet
Östra revet
Södra revet

Robotskapade Finlandförgreningar